Голицын, Константин Александрович - русский офицер, участник Белого движения
 Поручик Голицын (песня) - одна из самых известных так называемых «белогвардейских песен» в жанре городского романса
 Поручик Голицын (вино) - белое вино комбината Массандра